Robbe & Berking steht für: 

 Robbe & Berking, ein deutscher Hersteller von Bestecken aus Sterlingsilber
 Robbe & Berking Sterling Cup, eine Regattaserie für klassische Yachten
 Robbe & Berking Yachting Heritage Centre, Regattamuseum am Industriehafen in Flensburg-Fruerlund
 Robbe & Berking Classics, Yachtwerft in Flensburg

Siehe auch: 
 Robbe (Begriffsklärung)
 Berking